Нортамберленд () — назви міст і адміністративних одиниць в різних країнах світу

Нортамберленд — графство в Англії

Нортамберленд — графство у провінції Онтаріо

Нортамберленд — місто, штат Нью-Гемпшир
 Нортамберленд — місто, штат Нью-Йорк
 Нортамберленд — місто, штат Пенсільванія